Macleay kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander Macleay
 William John Macleay
 William Sharp Macleay

Robotskapade auktorsförkortningar